Чарльз Грей:
 Грей, Чарльз, 2-й граф Грей (1764—1845) — британский политик.
 Грей, Чарльз Макнейл (1807—1885) — американский политик, мэр Чикаго.
 Грей, Чарльз (1928—2000) — британский актёр.